David Healy fait notamment référence à :
 David Healy, psychiatre britannique ;
 David Healy (1929-1995), acteur américain ;
 David Healy (1979-), footballeur nord-irlandais ;
 David Healy (1936–2011), astronome américain.